Der İstanbul Cup 2006 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Istanbul. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 20. bis 27. Mai 2006 statt.

Im Einzel gewann Shahar Peer gegen Anastassija Myskina mit 1:6, 6:3 und 7:63. Im Doppel gewann die Paarung Aljona Bondarenko / Nastassja Jakimawa mit 6:2 und 6:4 gegen Sania Mirza / Alicia Molik.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Istanbul